Rădeni se poate referi la:

 Localități din România
Rădeni - localitate din județul Botoșani
Rădeni - comună din județul Iași
Rădeni (Roșcani), Iași - sat din cadrul comunei Roșcani, județul Iași
Rădeni - localitate din județul Neamț
Rădeni - localitate din județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova
 Rădeni - localitate centru de comună din raionul Călărași
 Rădeni - localitate centru de comună din raionul Strășeni
 Cursuri de apă din România
 Rădeni - râu afluent al râului Frasin

Altele 
Rădulenii Noi, Florești
Rădulenii Vechi, Florești

Vezi și
 Radu (nume)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)
 Rădești (dezambiguizare)
 Răduțești (dezambiguizare)
 Rădulești (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova